Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1982 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Weltmeister 1978:  / Olympiasieger 1980: 

Datum: 23. Februar 1982

Teilnehmer: 89 genannt; 88 gestartet; 85 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Men 15 km Cross Country - 1982-02-23, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Men 15km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Tuesday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 20. Mai 2020

30 km 

Weltmeister 1978:  / Olympiasieger 1980: 

Datum: 20. Februar 1982

Teilnehmer: 75 genannt; 75 gestartet; 72 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Men 30 km Cross Country - 1982-02-20, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Men 30km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Sunday 21.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 20. Mai 2020

50 km 

Weltmeister 1978:  / Olympiasieger 1980: 

Datum: 27. Februar 1982

Teilnehmer: 55 genannt; 52 gestartet; 42 gewertet;

Quellen 
 Official Results - Men 50 km Cross Country - 1982-02-27, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Men 50km World Championship 1982 Oslo (NOR) - Sunday 28.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 20. Mai 2020

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1978:  (Sven-Åke Lundbäck, Christer Johansson, Tommy Limby, Thomas Magnusson)
Olympiasieger 1980:  (Wassili Rotschew, Nikolai Baschukow, Jewgeni Beljajew, Nikolai Simjatow)

Datum: 25. Februar 1982

Erstmals gab es einen zeitgleichen Sieg: Die Jury (zwei Norweger, ein Finne, ein Kanadier, ein Amerikaner) erklärte nach einstündiger Beratung Norwegen und die Sowjetunion zu Siegern. Anfänglich führten die Norweger, dann die Sowjets; Schlussläufer Sawjalow ging 12,9 Sekunden vor Brå ins Rennen. Beim Anstieg zur letzten Linkskurve stieg Sawjalow dem Norweger auf den Stock, worauf dieser brach und der Sowjetläufer stürzte. Brå erhielt nach etwa 50 m einen Ersatzstock, da war aber Sawjalow schon wieder an der Seite von Brå; gleichauf passierten sie das Ziel. Laut Medienberichten war sich der russische Schlussläufer sicher, dass er Erster im Ziel war, und deutete damit an, dass die Jury dem Heimland ungerechtfertigt auch Gold geben wollte.

Hinsichtlich Platz 3 setzte sich Mieto um Handbreite durch (in der DDR wurde dies dadurch umschrieben, dass Mieto ein größeres Schuhmaß gehabt hätte). Dadurch kam es vorerst nur zur Bronzewertung für Finnland, dementsprechend wurde in den Medienberichten die DDR auf Rang 4 geführt. Die Teamführung der DDR protestierte gegen diese Entscheidung unter Hinweis auf die Zuerkennung der beiden Goldmedaillen bei der FIS, worauf einige Zeit später auch die DDR mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet wurde.

Quellen 
 Official Results - Men 4x10 km Relay Race - 1982-02-25, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Men 4x10km Relay World Championship 1982 Oslo (NOR) - Thursday 25.02 auf todor66.com, abgerufen am 20. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb